Winn-Dixie steht für:

 Winn-Dixie (Unternehmen), amerikanische Supermarktkette
 Winn-Dixie (Buch), Kinderbuch von Kate DiCamillo
 Winn-Dixie – Mein zotteliger Freund, US-amerikanischer Film von Wayne Wang (2005)